Köseli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Köseli (Bafra), Ortschaft im Landkreis Bafra der türkischen Provinz Samsun 
 Köseli (Bala), Ortschaft im Landkreis Bala der türkischen Provinz Ankara
 Köseli (Bismil), Ortschaft im Landkreis Bismil der türkischen Provinz Diyarbakır
 Köseli (Çaykara), Ortschaft im Landkreis Çaykara der türkischen Provinz Trabzon
 Köseli (Cide), Ortschaft im Landkreis Cide der türkischen Provinz Kastamonu 
 Köseli (Durağan), Ortschaft im Landkreis Durağan der türkischen Provinz Sinop 
 Köseli (Gemerek), Ortschaft im Landkreis Gemerek der türkischen Provinz Sivas
 Köseli (Kahramanmaraş), Ortschaft in der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Köseli (Kavak), Ortschaft im Landkreis Kavak der türkischen Provinz Samsun
 Köseli (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana 
 Köseli (Samsun), Ortschaft in der türkischen Provinz Samsun 
 Köseli (Sumbas), Ortschaft im Landkreis Sumbas der türkischen Provinz Osmaniye
 Köseli (Tut), Ortschaft im Landkreis Tut der türkischen Provinz Adıyaman